Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, repositori digital de la producció científica catalana
 Partits polítics:
 Partit Republicà Català, partit polític català actiu entre 1917 i 1931
 Partit Republicà Català, partit polític català fundat l'any 2006 i fusionat amb Solidaritat Catalana per la Independència
 Partit Regionalista de Cantàbria, partit polític actiu de Cantàbria
 Producers Releasing Corporation, productora cinematogràfica de Hollywood, activa entre 1939 i 1946